Gönen (district, Balıkesir), een Turks district in de provincie Balıkesi
 Gönen (district, Isparta), een Turks district in de provincie Isparta